Élie Bayol (1914-1995), coureur automobile français ;
 Étienne Bayol (1830-1915), homme politique français, sénateur du Var.
 Jean-Marie Bayol (1849-1905), homme politique français, gouverneur de la Guinée, sénateur.
 Marie-Océane Bayol (née en 1986), footballeuse française.